Натуральне число 854
 854 рік до нашої ери
 854 рік нашої ери